

Топонім 

Села:
 Чехова — Житомирська область, Бердичівський район
 Чехова — Івано-Франківська область, Коломийський район

Прізвище 

Че́хова — російське прізвище, жіноча форма прізвища Чехов.
 Чехова Анфіса Олександрівна ( 1977) — російська телеведуча.
 Чехова Ольга Костянтинівна (1897—1980) — російська і німецька акторка, племінниця О. Л. Кніппер-Чехової.
 Кніппер-Чехова Ольга Леонардівна (1868—1959) — російська акторка, дружина Антона Чехова.

Див. також 
 Чехова 1-й провулок
 Чехова 2-й провулок